The Devil and Daniel Webster (racconto): racconto di Stephen Vincent Benét;
Titolo originale del film L'oro del demonio, di William Dieterle;
The Devil and Daniel Webster (opera): opera di Douglas Moore.

Pagine correlate 
Patto con il diavolo (Shortcut to Happiness): film tratto dal racconto di Benét.